Sixt SE, een Duits autoverhuurbedrijf
 Sixt-Fer-à-Cheval, een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie